Розмарі Казалс і Бетті Стов були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками.

Біллі Джин Кінг і Казалс виграли титул, у фіналі перемігши пару Стов і Франсуаза Дюрр з рахунком 6–1, 4–6, 7–5.

Сіяні пари 

  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
  Маргарет Корт /  Леслі Гант (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (фінал)
  Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір